Die Etna ist ein Fluss in Norwegen, der in den Hochmooren zwischen Skaget und Marsteinhøgda (Kommune Øystre Slidre in der Provinz (Fylke) Innlandet) entspringt, größtenteils durch die nach ihm benannte Kommune Etnedal fließt, bei Dokka (Kommune Nordre Land) mit der Dokka zusammenfließt, um als Dokka-Etna in den Randsfjord zu münden.

Sehenswürdigkeiten 
Entlang des Flusses gibt es zwei Brücken, die besondere Beachtung bedürfen: die Lunde bru und die Høljeraast bru. Lunde bru ist Nordeuropas längste Steinbogenbrücke; in der Nähe der Høljerast bru befinden sich Kriegerdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg.

Drei Kilometer südlich des Wasserfalls Møllerstufossen befinden sich berühmte Felsritzungen aus der jüngeren Steinzeit (norw.: helleristninger).

Weitere Bilder

Nebenflüsse 
Nachdem die Etna den Etnsenn und den Kalvefjord durchflossen hat, kommen weitere, meist kleinere Bäche dazu:

Siehe auch 
 Liste von Flüssen in Norwegen

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz der Kommune Etnedal (norwegisch)

Einzelnachweise 

3Etna
Nord-Aurdal
Etnedal
Nordre Land